Rama (bóg)
 rama (mechanika budowli)
 rama do obrazu
 rama rowerowa
 rama samochodu
 Rama (miasto biblijne)
 Rama (Izrael)
 Rama (margaryna)
 Rama– rzeka w Bośni i Hercegowinie
 Rama– indyjski jogin, swami, autor wielu książek
 Rama – rodzaj ryb z rodziny bagrowatych (Bagridae)
 Rama – statek kosmiczny opisany w cyklu Rama Arthur C. Clarke'a i Gentry'ego Lee